Zernin ist der Name folgender Orte:

 Zernin, Ortsteil der Gemeinde Tarnow (Mecklenburg)
 Zernin, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, siehe: Czernin (Dygowo)

Zernin ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Zernin (1868–1951), deutscher Maler und Grafiker
 Lars Fischer-Zernin (1923–2009), deutscher Politiker (CDU), MdL

Siehe auch:
 Neu Zernin
 Czernin